Dransfield se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Dransfield
 Soejatmi Dransfield